Алекса́ндр Гро́мов:
 Громов, Александр Александрович (1886—1956) — русский и советский живописец и график.
 Громов, Александр Геннадьевич (род. 1981) — российский пауэрлифтер.
 Громов, Александр Евстафьевич (1880—1968) — русский и советский скульптор, художник-реставратор.
 Громов, Александр Ильич (1919—1968) — Герой Советского Союза.
 Громов, Александр Матвеевич (1926—1998) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Громов, Александр Николаевич (род. 1959) — советский и российский писатель-фантаст.
 
 Громов, Александру Яковлевич (настоящая фамилия Гофман, 1925—2011) — молдавский писатель-фантаст, переводчик и публицист, кинокритик, журналист.